Corpus Christi (Latin: Kristi legeme) kan henvise til:

 Kristi legems- og blodsfest – katolsk festdag
 Corpus Christi (Texas) – by i Texas, USA
 Corpus Christi (film fra 2014) – venezuelansk film fra 2014
 Corpus Christi (film fra 2019) – polsk film fra 2019